Galilei může znamenat:

příjmení 
 Galileo Galilei (1564–1642), italský astronom
 Vincenzo Galilei (1520–1591), italský loutnista, hudební skladatel a teoretik, otec astronoma Galilea Galileiho

jiný význam
 Galileiho princip relativity
 Galileovy měsíce planety Jupiter
 Galileovy transformace
 Galileo Galilei (skupina)
 Navigační systém Galileo